Čreta (Hoče - Slivnica), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Hoče-Slivnica
 Čreta (Vransko), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Vransko